Юрий Петрович Сивуха (13 января 1958, Малая Даниловка, Харьковская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, вратарь. Чемпион мира среди молодёжи (1977), обладатель Кубка СССР (1988), мастер спорта СССР.

Клубная карьера 
Воспитанник харьковского «Металлиста».

Сыграл первый официальный матч за родную команду в 1976 году. На следующий год он перешёл в киевское «Динамо», а в 1978 году дебютировал в его составе в Высшей лиге СССР.

В 1979 году вернулся в «Металлист» и на протяжении десяти лет защищал его ворота. В 1981 году он помог «Металлисту» победить в турнире первой лиги, в последующие сезоны провёл в высшей лиге за харьковский клуб 143 матча, пропустил 172 гола. В составе «Металлиста» Сивуха стал обладателем Кубка СССР (1988) и в сезоне 1988/89 сыграл 2 матча в Кубке обладателей кубков.

В 1989 году перешёл в запорожский «Металлург», с которым также поднялся из первой лиги в высшую и в последнем сезоне Чемпионата СССР сыграл 22 матча и пропустил 25 голов. Следующие три сезона Сивуха защищал ворота «Металлурга» в чемпионате Украины, в дальнейшем играл за запорожское «Торпедо», кировоградскую «Звезду» и винницкую «Ниву», а также «Энергетик» из Комсомольского.

Карьера в сборной 
В 1977 году Сивуха участвовал в финальном турнире чемпионата мира среди молодёжи в составе сборной СССР и стал его победителем. В матчах этого турнира он дважды выходил на замену и не пропустил ни одного мяча. В финальном матче с Мексикой он отразил два послематчевых пенальти и помог советской сборной выиграть серию со счётом 9:8.

Тренерская карьера 
После окончания карьеры игрока работал в тренерском штабе «Металлиста». С января 2013 года работает тренером вратарей сборной Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 Сивуха Юрий Петрович — легендарный вратарь «Металлиста»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Футбольные тренеры Украины